Hamburg-Hoheluft kann sich beziehen auf
* Hamburg-Hoheluft-Ost, Hamburger Stadtteil im Bezirk Hamburg-Nord
 Hamburg-Hoheluft-West, Hamburger Stadtteil im Bezirk Eimsbüttel
 Geschichte von Hoheluft, gemeinsame Geschichte des Gebiets von Hoheluft-West und -Ost bis 1951